Le Championnat d'Europe de football espoirs 1982 est la troisième édition du championnat d'Europe des nations espoirs. Il se déroule du 28 février au 24 mai 1982. L'Angleterre remporte le titre pour la première fois.

Tableau final

Références et liens

Références

Voir aussi 
 L'Euro espoirs 1982 sur le site de l'UEFA

Championnat d'Europe de football espoirs
Football espoirs
Football en 1982